Mejillón es el nombre de varios moluscos bivalvos:

Principalmente los mitílidos o Mytilidae, familia de moluscos bivalvos tales como:
Mejillón mediterráneo o mejillón rubio, Mytilus galloprovincialis.
Chorito o mejillón chileno, Mytilus chilensis.
Chorito zapato o chorito maltón, Choromytilus chorus.
Mejillón dorado o Limnoperna fortunei.

Los mejillones de agua dulce pertenecen a varias familias diferentes:
Unionidae
Dreissenidae
Mejillón cebra de agua dulce, Dreissena polymorpha.
 Lata de mejillones es una conserva de mejillones.